Lista gwiazd z najmniejszą masą – lista znanych gwiazd o najmniejszej masie.

Masa Słońca to 1,98855×1030kg

Legenda

Lista

Zobacz też 
 lista największych gwiazd
 lista najzimniejszych gwiazd
 lista najgorętszych gwiazd

Uwagi

Przypisy 

Listy gwiazd